Waldemar, Prinz von Dänemark (* 27. Oktober 1858 auf Schloss Bernstorff auf der Insel Seeland; † 14. Januar 1939 in Kopenhagen) war der jüngste Sohn des dänischen Königs Christian IX. und dessen Frau Louise von Hessen.

Leben

Kindheit und Ausbildung 

Waldemar wurde am 27. Oktober 1858 auf Schloss Bernstorff geboren und 21. Dezember desselben Jahres getauft. Er wuchs mit seinen Brüdern Friedrich und Wilhelm und seinen Schwestern Alexandra, Dagmar und Thyra in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen auf.

Im März 1863 reiste die dänische Königsfamilie, darunter auch der damals vierjährige Waldemar, nach London, um der Hochzeit von Prinzessin Alexandra mit Kronprinz Edward beizuwohnen. Nach dem Tod von Friedrich VII. im November 1863, wurde Waldemars Vater König von Dänemark.

Er wurde, wie für einen Prinzen üblich, von Hauslehrern und Gouvernanten unterrichtet. Im Sommer 1874 begleitete Waldemar seinen Vater nach Island, anlässlich der Tausendjahrfeier der Kolonisierung der Insel. Nach einer Aufnahmeprüfung begann er seine militärische Ausbildung an der Königlichen Marineakademie. 1879 wurde er Unterleutnant und ein paar Jahre später zum Leutnant befördert. Außerdem nahm er später an mehreren Expeditionen teil. Von 1883 an lebte er auf Schloss Bernstorff mit seinem Neffen Prinz Georg von Griechenland, um dessen Erziehung er sich kümmerte.

Heirat 
Am 20. Oktober 1885 heiratete Waldemar in einer standesamtlichen Zeremonie in Paris Prinzessin Marie d’Orléans, Tochter von Robert d’Orléans, duc de Chartres und seiner Frau Françoise d´Orléans. Eine religiöse Zeremonie wurde am 22. Oktober auf Schloss Eu, der Residenz des Grafen von Paris, abgehalten. Es wurde zuerst von einer politischen Heirat gesprochen, die vom Grafen von Paris, dem Onkel der Braut arrangiert wurde. Jedoch sprach das Paar selbst von einer Liebesheirat.

Marie und Waldemar hatten fünf Kinder. Es wurde beschlossen, dass die Söhne genau wie Waldemar lutherisch getauft werden sollten und die Tochter katholisch wie Marie. Die Söhne behielten ein Leben lang ihre Religion. Margaretha, die einzige Tochter, wurde ebenso wie ihre Mutter katholisch erzogen und heiratete schließlich einen katholischen Prinzen.

Späteres Leben 
Waldemar hatte eine lebenslange Marinekarriere. Außerdem war er ein leidenschaftlicher Seemann. Diese Leidenschaft teilte auch seine Frau Marie, die sich als Zeichen der Verbundenheit einen Anker auf ihren Oberarm tätowieren ließ. Zudem war er der erste Präsident des 1856 gegründeten Seemannsvereins.

Prinz Waldemar wurde zweimal ein europäischer Thron angeboten. Nachdem 1886 im Fürstentum Bulgarien der auf Unabhängigkeit von Russland bedachte Herrscher ebenso wie die auf ihn folgenden prorussischen Regenten gestürzt worden war, hatte sich die neugewählte bulgarische Nationalversammlung um einen Kompromiss bemüht und am 1. November 1886 einstimmig Waldemar zum neuen Fürsten gewählt. Obwohl Waldemar der Schwager des russischen Zaren Alexander III. war, erhielt er nicht dessen Unterstützung, woraufhin Anfang 1887 der dänische König im Namen seines Sohnes die Wahl ablehnte. Waldemars Bruder Georg war außerdem bereits König von Griechenland, das Bulgarien feindlich gesinnt war. Des Weiteren wollten weder er selbst noch seine Frau nach Bulgarien ziehen. Außerdem wurde ihm der norwegische Thron angeboten, nachdem dieser vakant wurde. Waldemar schlug auch dieses Angebot von Zar Nikolaus II. und Kaiser Wilhelm II. aus. König von Norwegen wurde 1905 sein Neffe Carl.

Prinz Waldemar starb am 14. Januar 1939 im Gelben Palast in Kopenhagen. Er fand seine letzte Ruhe im Dom zu Roskilde. Er war das letzte lebende Kind des „Schwiegervater Europas“, König Christian IX.

Nachkommen 
Prinz Waldemar war seit 1885 mit der französischen Prinzessin Marie d´Orléans (1865–1909) verheiratet, die ihm folgende Kinder schenkte:

 Aage Christian Alexander Robert (1887–1940), Prinz von Dänemark, ab 1914 Graf von Rosenborg
 Axel Christian Georg (1888–1964), Prinz von Dänemark ⚭ (1919) Prinzessin Margaretha von Schweden, zwei Söhne
 Erik Frederik Christian Alexander (1890–1950), Prinz von Dänemark, ab 1923 Graf von Rosenborg
 Viggo Christian Adolf Georg (1893–1970), Prinz von Dänemark, ab 1923 Graf von Rosenborg ⚭ (1924) Eleanor Green, keine Kinder
 Margaretha Françoise Louise Marie Helene (1895–1992) ⚭ (1921) Prinz Renato von Bourbon-Parma, ihre Tochter Anna wurde Königin von Rumänien

Vorfahren

Weblinks 

Louise von Hessen (1817–1898)
Prinz (Dänemark)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Träger des Elefanten-Ordens
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Großkommandeur des Dannebrogordens
Däne
Geboren 1858
Gestorben 1939
Mann